Езёраньский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Езёранский, Антоний (1821/27 — 1882) — польский революционер, генерал повстанческих войск во время Восстания 1863 года.
 Езёранский, Ян (1835—1864) — польский революционер, член Жонда народового (Национального польского правительства) во время польского восстания 1863 года.
 Новак-Езёраньский, Ян (1914—2005) — польский общественный деятель, политолог, военный.